Shostak ist der Familienname folgender Personen:

 Eliezer Shostak (1911–2001), israelischer Politiker
 Marjorie Shostak (1945–1996), amerikanische Ethnologin
 Murray Shostak (* 1943), kanadischer Filmproduzent
 Robert Shostak, amerikanischer Informatiker
 Seth Shostak (* 1943), US-amerikanischer Astronom

Siehe auch:
 Szostak